Arturo Marescalchi kan syfta på:

* Arturo Marescalchi (1855–1911), italiensk operasångare
 Arturo Marescalchi (1869–1955), italiensk politiker